

Música
Álbuns
 The Promise (álbum de Il Divo)

Canções
 The Promise (canção de Girls Aloud)

Filmes
 The Promise, um drama romântico estadunidense de 1979.
 Das Versprechen, filme alemão (1995) distribuído internacionalmente como The Promise
 The Promise‎, um drama histórico sobre o genocídio armênio

Literatura
 The Promise, livro de Danielle Steel, 1978.

Televisão
 "The Promise", uma série de televisão britânica.
 "The Promise", um episódio de Cold Case.
 Pangako Sa 'Yo (título internacional: The Promise), uma telenovela filipina.

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas